Тро́ицкое — село в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Высоковск.

География 
Деревня расположена в центральной части района, в 2 км к юго-западу от окраины города Высоковск, у истока реки Раменки, высота центра над уровнем моря 223 м. Ближайшие населённые пункты — Макшеево на севере и Тихомирово на юго-западе.

История 
До 2006 года Троицкое входило в состав Шипулинского сельского округа.

Постановлением Губернатора Московской области от 25 декабря 2018 года № 673-ПГ категория населённого пункта изменена с «деревня» на «село».

Население

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Высоковск на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Высоковск.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин